Le Gros-de-Vaud est une région du canton de Vaud.
 Le district du Gros-de-Vaud est un district du canton de Vaud, sis dans la région du même nom.
 Le gros-de-vaud est un fromage au lait cru, produit dans la région du même nom.